Als Sonderkraftstoff wird bezeichnet:

 Alkylatbenzin
 Starthilfespray
 Zweitaktgemisch#Gerätebenzin

Siehe auch:
 Leindotteröl